Le championnat du monde junior 2009 peut désigner :
 le championnat du monde de surf Junior 2009 ;
 le championnat du monde junior de hockey sur glace 2009.